Франсуа Бушар д'Эспарбес де Люссан (; ок. 1608 — 28 февраля 1683), граф д'Обтер — французский государственный и военный деятель.

Биография 

Второй сын Франсуа д'Эспарбес де Люссана, маркиза д'Обтер, маршала Франции, и Ипполиты Бушар, маркизы д'Обтер.

Патентом от 20 марта 1635 сформировал пехотный полк своего имени. Служил в Германии под командованием маршала Ла-Форса. Взят в плен войсками генерала Галласа. Выпущен на свободу 14 апреля 1639 за выкуп в 15 тыс. экю. В том же году под командованием маркиза де Фёкьера служил при осаде Тионвиля и в бою под стенами этой крепости; участвовал в осаде Арраса (1640) и Эра (1641).

В 1642 году под командованием маршала Грамона участвовал в битве при Оннекуре, где французы были разбиты.

В 1643 году служил на пикардийской границе. В 1644 году под командованием герцога Энгиенского сражался в битве при Фрайбурге, осадах и взятиях Шпайера, Филипсбурга, Вормса, Оппенхайма и Майнца.

В 1645 году сражался в битве при Нёрдлингене. В том же году участвовал в осадах и взятии Нёрдлингена, Дункеншпиля и Хайльбронна.

В 1646 году участвовал в осадах Куртре, Берга, Мардика и Дюнкерка.

В 1647 году отправился в Гиень к своему брату, командовавшему в Аженуа. 1 февраля 1650, после смерти брата получил должности сенешаля и губернатора Аженуа и Кондомуа. 26 июня произведен в лагерные маршалы, в 1650—1651 годах служил в Гиени. Патентом от 4 октября собрал кавалерийский полк.

10 июля 1652 произведен в генерал-лейтенанты армий короля. Продолжал службу в Гиени под началом графа д'Аркура и командование в Аженуа. Отказался от губернаторства в пользу своего брата в 1657 году и покинул службу.

Судился с вдовой своего старшего брата Мари-Клер де Пардайян, Парижский парламент вынес постановление по этому делу 12 августа 1656.

Семья 

Жена (15.02.1649): Мари де Помпадур, дочь виконта Леонара-Филибера де Помпадура и Мари Фабри

Дети:

 Пьер Бушар д'Эспарбес де Люссан, граф д'Обтер (15.07.1657—17.01.1748), генерал-лейтенант. Жена (1678): Жюли-Мишель де Сент-Мор (ум. 1726), дочь Алексиса де Сент-Мора, графа де Жонзака, и Сюзанны де Кателан

 Мари Бушар д'Эспарбес де Люссан, аббатиса в Леме в 1705

 Мари Бушар д'Эспарбес де Люссан. Муж: N де Жюмийяк, наместник короля в Перигё

Литература 
 , pp. 457—458
 , pp. 157—158

Участники Тридцатилетней войны
Генералы Франции